Шведе () — немецкая фамилия. Известные носители:

Известные носители 
 Шведе, Бианка (род. 1953) — немецкая (ГДР) гребчиха.
 
 Шведе, Константин Леопольдович (1863—1933) — русский морской офицер, капитан 1-го ранга, участник Цусимского сражения.
 
 Шведе, Роберт Густавович (Роберт Константин; 1806—1870) — живописец-портретист.

 Васильева-Шведе, Ольга Константиновна (1896—1987) — российский филолог-романист, доктор филологических наук, профессор. Жена Е. Е. Шведе.